Lambs bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lambs (Michigan)
 Lambs (South Carolina)
 Lambs (Virginia)